Michel-René Maupetit (1742-1831), homme politique français de la Révolution ;
 Pierre Maupetit (1772-1811), général d’Empire.